Маттерсбург:

 Маттерсбург — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Маттерсбург — округ в Австрии. Центр округа — город Маттерсбург.
 Маттерсбург — австрийский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Маттер
 Маттерн